Imię i nazwisko Dimityr Dimow nosili lub noszą m.in.:
 Dimityr Dimow Makedonski (1839-1904) – bułgarski rewolucjonista, burmistrz Sofii w 1878
 Dimityr Dimow (1909-1966) – bułgarski pisarz
 Dimityr Dimow (ur. 1937) – bułgarski piłkarz